Stygiomysis är ett släkte av kräftdjur. Stygiomysis ingår i familjen Stygiomysidae. 

Stygiomysis är enda släktet i familjen Stygiomysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pungräkor
Stygiomysis